L'École la Source peut désigner :
L'École nouvelle de la Source à Meudon ;
 L'Institut et Haute École de Santé La Source.